David Richards (ur. 1952) – brytyjski pilot rajdowy i biznesmen
 David Richards, baron Richards of Herstmonceux (ur. 1952) – brytyjski generał
 David Richards (1956–2013) – brytyjski producent muzyczny